

Geografia
 Saint-Josse – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Josse-ten-Noode – comune belga situato nella Regione di Bruxelles-Capitale

Persone
 Jean Saint-Josse (1944) – politico francese

Pagine correlate
 Josse (disambigua)